Matson může být:

 Matson Collection – fotografická sbírka vytvořená v letech 1898-1954

příjmení
 April Matson (* 1981) – americká herečka
 Randy Matson (* 1945) – americký atlet